Сергей Брагин (19 марта 1967, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — советский и эстонский (негражданин) футболист, полузащитник; тренер.

Биография 
Начал заниматься футболом в 1975 году. С 1983 года выступал в клубах первенства КФК за таллинские команды «Ноорус», «Норма», «Звезда», «Спорт». В 1985 и 1989 годах в составе «Спорта» играл во второй лиге СССР, в 1990 году — в Балтийской лиге. В чемпионате Эстонии играл за команды «Норма» (1992—1993), «Тевальте» (1993), «Лантана» (1994—1997), «Таллинна Садам» (1997), «Левадия» (1999—2002), «Аякс Ласнамяэ» (2003—2006). Также выступал в Финляндии за «Каухайоен Карху» (1994) и  (2002) и в Бельгии за  (1998) и  (1998—1999).

В 2007—2010 годах был исполнительным директором ФК «Атлетик» Таллин, параллельно выходил на поле. Позже был в составе клубов «Ахтамар» (2011—2012), «Ретро» (2013—2014).

В чемпионате Эстонии сыграл 205 матчей, забил 118 голов. Стал первым игроком, достигшим отметки в 100 голов в чемпионатах Эстонии. Сотый гол забил 20 августа 1999 года в ворота ТФМК в своём 113-м матче.

В 1993 году провёл 12 игр за сборную Эстонии, забил три гола. Дебютный матч сыграл 20 февраля 1993 года против Финляндии. Первый гол забил 2 июня 1993 года в ворота Шотландии, этот гол стал первым для сборной Эстонии в официальных матчах с момента восстановления независимости, до того в пяти матчах отборочного турнира ЧМ-1994 команда ворот не поражала.

С 2015 года — тренер молодёжных команд клуба «Инфонет».

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 1992, 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1999, 2000
 Обладатель Кубка Эстонии: 1993/94, 1999, 2000
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 1999, 2000, 2001
 Лучший бомбардир чемпионата Эстонии: 1992 (18 голов), 1992/93 (27 голов), 1996/97 (18 голов)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Эстонии (неграждане)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Норма»
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК «Лантана»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Аякс Ласнамяэ»
Игроки ФК «Ретро»